

Géographie 
Braibant est une ancienne commune belge

Histoire 
Charles Braibant (1889-1976) était un archiviste-paléographe français
Guy Braibant (1927-2008) était un juriste français

Homonymie de patronyme